
Реддинг ():

Люди 
 Реддинг, Ноэль (1945—2003) — английский музыкант, бас-гитарист группы The Jimi Hendrix Experience.
 Реддинг, Отис (1941—1967) — американский соул-певец.

 Реддинг, Джессика (известная как Джессика Джеймс; 1979—2019) — американская порноактриса.

Топонимы 
 Реддинг — город в округе Фэрфилд, штат Коннектикут, США.
 Реддинг — город в округе Шаста, штат Калифорния, США

Объекты 
 Реддинг Бентон-Филд — аэропорт Бентон-Филд города Реддинг (Калифорния), США.

См. также 
 Рединг (значения)